Lincoln Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Building (Arkansas), ID-Nr. 94000826
 Lincoln Building (Illinois), ID-Nr. 96000854
 Lincoln Building (New York), ID-Nr. 83001735
 Lincoln Building (Union Square, Manhattan), 83001735
 Lincoln Building (North Dakota), ID-Nr. 80002912